Ferdinando Bernasconi ist der Name folgender Personen:

* Ferdinando Bernasconi (Architekt, 1867) (1867–1919), Schweizer Architekt 
 Ferdinando Bernasconi (Architekt, 1897) (1897–1975), Schweizer Architekt
 Ferdinando Bernasconi (Manager) (* 1962), Schweizer Industriemanager